Чемпионат Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 2020/21 — шестой сезон турнира среди профессиональных футбольных команд, проводящийся Крымским футбольным союзом под эгидой УЕФА.

Участники 
По итогам предыдущего сезона в составе участников произошли следующие изменения:
 Команда Гвардеец (Скворцово), заняв 1-е место по итогам открытого чемпионата Республики Крым среди любительских команд 2019/20, вышла в чемпионат Крыма.

Турнирная таблица 

|-

Примечание:

Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех матчах. В случае равенства очков места в турнирной таблице определяются:

 по наибольшему числу побед во всех матчах;
 по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле);
 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
 по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.

При равенстве всех этих показателей места команд определяются по лучшей средней оценке соревнований «Fair Play» по итогам чемпионата.

При равенстве наибольшего количества набранных очков у двух команд победитель чемпионата определяется в дополнительном матче между этими двумя командами.

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

2-е место по ходу чемпионата

3-е место по ходу чемпионата

Тур за туром

Тренеры

Тренерские изменения

Результаты матчей

1, 2 круг

3, 4 круг

Статистика игроков

Лучшие бомбардиры

Автоголы

Стыковые матчи 

«Кызылташ», обыграв по сумме двух встреч ПФК «Ялта», сумел сохранить прописку в Премьер-лиге КФС на сезон-2021/22.

Суперкубок КФС 
14 сентября 2020 года в Республиканском пресс-центре состоялась жеребьевка матча за Суперкубок КФС-2020.

Крымтеплица - обладатель Суперкубка КФС-2020.

Кубок КФС 2020/21 
Примут участие представители Премьер-лиги КФС: ФК "Севастополь", "Крымтеплица", "Гвардеец", ФК "Евпатория", "ТСК-Таврия", "Океан", "Кызылташ" и "Фаворит-ВД Кафа".

1/4 финала 
4 февраля 2021 года в штаб-квартире Крымского футбольного союза прошла церемония жеребьевки 1/4 финала Кубка Крымского футбольного союза-2021.

Этот турнир стартует в конце февраля сразу с четвертьфинальной стадии, в которой примут участие представители Премьер-лиги КФС.

Команды, указанные в парах первыми, будут хозяевами первых матчей.

Игры 1/4 финала Кубка КФС-2021 будут состоять из двух матчей (дома и на выезде).

|}

1/2 финала 
Игры 1/2 финала Кубка КФС-2021 будут состоять из двух матчей (дома и на выезде).

Первые матчи 1/2 финала пройдут 31 марта, ответные – 14 апреля 2021 года.

Также в ходе жеребьевки был определен номинальный хозяин поля в финальном матче – им станет победитель пары "Евпатория" – "Севастополь".

|}

Финал 
Финал Кубка КФС-2021 состоится 9 мая, на стадионе "Крымтеплица" (пгт Аграрное, Симферополь). Начало игры в 16 часов.

|}

Лучшие бомбардиры кубка

Открытый Чемпионат Крыма 
Открытый Чемпионат Крыма — любительский турнир, вторая по уровню лига Крыма.

 В связи с тем, что ФК Джурчи-Первомайское снялся с Открытого Чемпионата Республики Крым по футболу среди мужских любительских команд сезона 2020-2021 годов, не сыграв 50% матчей, результаты матчей с его участием аннулированы.

Результаты матчей 

Примечание: Команды Ялта и Саки получили техническое поражение.

Кубок ОЧРК 

10 ноября состоялась жеребьёвка розыгрыша 76-го Открытого Кубка Республики Крым по футболу среди мужских любительских команд сезона 2020-2021 гг.

В розыгрыше Кубка принимают участие команды:

 ФК «ЧЕРНОМОРЕЦ» Севастополь,
 ФК «ОРБИТА» Красногвардейское,
 ПФК «ЯЛТА» Ялта,
 ФК "ДЖУРЧИ-ПЕРВОМАЙСКОЕ" Первомайское,
 ФК «САКИ» Саки,
 БК «ТЕРМИНАЛ» Ленинский район,
 ФК «ХИМИК-БРОМ» Красноперекопск,
 Сборная Сакского района,
 ФК «ГВАРДИЯ» Феодосия.

Первые матчи состоятся 14-15 ноября 2020 г. на поле соперника, указанного первым. Ответные игры пройдут 21-22 ноября 2020 г. Полуфинал и финал Кубка состоятся весной 2021 г.

Предварительный этап

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Крымского футбольного союза
 Чемпионат Крыма на сайте Чемпионат.com
 Чемпионат Республики Крым на сайте footballfacts.ru
 Чемпионат Республики Крым на сайте goalstream.org
 Чемпионат Крыма на сайте Архив голов
 Республиканская Федерация Футбола Крыма
 

Крым
2020